Takashi Mizuno (astronome) (1955-), astronome amateur japonais
 Takashi Mizuno (footballeur) (1931-), footballeur japonais